A Segunda Divisão do Campeonato Goiano de Futebol de 1989, será disputado por três agremiações, sendo que o Campeão e o Vice-campeão terão acesso a Primeira Divisão em 1990.

Participantes

 CRAC, (Catalão)
 Goianésia, (Goianésia)
 Jataiense, (Jataí)
 Monte Cristo, (Goiânia)
 Pires do Rio, (Pires do Rio)
 Rio Verde, (Rio Verde)

Premiação

Ligações externas
 

1989
Futebol de 1989 no Brasil